Oellers ist der Familienname folgender Personen:

 Adam C. Oellers (* 1949), deutscher Kunsthistoriker
 Britta Oellers (* 1973), deutsche Politikerin (CDU)
 Edith Oellers (* 1957), deutsche Künstlerin
 Edith Oellers-Teuber (1923–2015), deutsche Künstlerin
 Fritz Oellers (1903–1977), deutscher Politiker
 Günther Oellers (1925–2011), deutscher Bildhauer
 Marianne Oellers, Geburtsname von Marianne Frisch (* 1931)
 Norbert Oellers (* 1936), deutscher Germanist
 Werner Oellers (1904–1947), deutscher Schriftsteller
 Wilfried Oellers (* 1975), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Oeller